Thomas Fiennes, VIII barón Dacre (1472 – 9 de septiembre de 1534) fue hija de un soldado y par inglés, hijo de Sir John Fiennes.

Biografía 
Nació en 1472, siendo hijo de Sir John Fiennes (n. c. 1447), y Alice FitzHugh. Por parte de madre,  era prima de Sir Thomas Parr, padre de la futura reina Catalina Parr. Tenía una hermana, Anne, marquesa de Beskeley, (m. 10 de septiembre de 1497). El 8 de marzo de 1486, heredó la baronía Dacre de su abuela paterna, la VII baronesa. Era conocido como Barón Dacre del Sur, por ser su asentamiento familiar el castillo de Herstmonceux, en Sussex.

En 1493, un año después de su boda, fue nombrado condestable de Calais. Fue nombrado caballero de la Orden del Baño en 1494. En 1497, participó en la Batalla de Blackheath contra los rebeldes de Cornualles.

Matrimonio y descendencia 
Aproximadamente en 1492,  desposó a Anne Bourchier, hija de Sir Humphrey Bourchier y Elizabeth Tilney. El matrimonio tuvo tres hijos:

 Sir Thomas Fiennes (m. 26 de octubre de 1528), casado, en 1514, dcon  Jane Sutton, hija de Edward Sutton, II Barón Dudley, y Cicely Willoughby. Fue padre de Thomas Fiennes, IX barón Dacre, y Anne, esposa de John Mantell. En 1541, el IX barón y el esposo de Anne fueron ahorcados por el asesinato de John Busbridge.
 Mary Fiennes (1495–1531), esposa de Henry Norris.
 John Fiennes (n.1497)

Muerte 
Murió el 9 de septiembre de 1534, con sesenta y dos años. Sus dos hijos habían muerto antes de él, siendo sucedido por su nieto Thomas.

La tumba del VIII barón y sus hijos en la Iglesia Herstmonceux, conocida como Tumba Dacre, se había construido originalmente para el barón Hoo. Esto se demostró cuando reinstauraron el monumento, y observaron las armas originales. Se cree quela Tumba Hoo estaba situada en la Abadía de Battle, pero que se compró en 1539.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Personas del período Tudor
Fallecidos en 1534
Nacidos en 1472
Familia Fiennes